Бабицкая — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Бабицкая, Евгения Ароновна (1914—1998) — художественный руководитель народного хора.
 Бабицкая, Йитка (род. 1939) — чехословацкая фигуристка.